L'A2 Ethniki 2007-2008 è stata la 47ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 22ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
A2 Basket League 2007-2008